16797 Wilkerson
 Wilkerson (California) – città della contea di Inyo

Persone 
 Bob Wilkerson, cestista statunitense
 Bruce Wilkerson, giocatore di football americano statunitense
 Isaiah Wilkerson, cestista statunitense
 Muhammad Wilkerson, giocatore di football americano statunitense
 Tyler Wilkerson